Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Osiowski – polaki elektronik i dydaktyk
 Marcin Osiowski – polski malarz, poeta